Bürklin GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführter Elektronikhändler mit Sitz in Oberhaching bei München, der unter anderem passive und aktive elektrische Bauelemente für Automatisierungs- und Messtechnik vertreibt, wie Steckverbinder, Kabel und Batterien, ferner Geräte wie Stromversorgungen sowie Werkzeuge und Hilfsmittel der Elektrotechnik, wie Messgeräte.

Geschäftsführer ist Jürgen Lampert.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde im Jahr 1954 durch Hans Bürklin (1925–2020) in München als „Groß- und Einzelhandel mit Rundfunkgeräten, Ersatz- und Zubehörteilen“ gegründet. Es kamen Filialen in Düsseldorf und Saarbrücken hinzu, die inzwischen wieder geschlossen sind. Im Jahr 1995 erfolgte die Übergabe des Unternehmens an seine Söhne Ralph und Achim Bürklin. Seit 2000 kam der Verkauf über das Internet als neuer Angebots- und Vertriebsweg hinzu. Im Jahr 2011 wurde der neue Standort in Oberhaching (unmittelbar südlich von München) eröffnet, bevor zum Jahreswechsel 2014/2015 das Unternehmen zu einer GmbH & Co. KG umgewandelt wurde. 2016 erfolgte der letzte Versand eines gedruckten Katalogs und der Verkauf über einen neuen Onlineshop begann. Durch einen Generationenwechsel erfolgte 2020 eine Änderung in der Geschäftsführung, wodurch Veronika Tretter (geb. Bürklin) und Johannes Bürklin die Position ihres Vaters Ralf Bürklin einnahmen. 
Anfang 2022 kam es zu einem erneuten Wechsel und Jürgen Lampert übernahm die Führung des Unternehmens.

Weblinks 
 Webpräsenz

Einzelnachweise 

Einzelhandelsunternehmen (Elektronik)
Versandhändler
Unternehmen (Oberhaching)
Gegründet 1954
Einzelhandelsunternehmen (Deutschland)